Almvik kan referere til flere forskellige lokaliteter i Sverige:
 Almvik (Västerviks kommun) − en småort i Västerviks kommun, Kalmar län, Småland
 Almvik (Södertälje kommun) − en småort i Södertälje kommun, Stockholms län, Södermanland
 Almvik (Malmø) − et boligområde i det sydlige Malmø